Лясковец () — община в Болгарии. Входит в состав Великотырновской области. Постоянное население общины — 14 714 жителей (на 15 декабря 2008 года), а прежде, на 21 июля 2005 года было 15 496 человек.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Джулюница (население — 2066 жителей, на 15 сентября 2008 года)
 село Добри-Дял (население — 1186 жителей, на 15 сентября 2008 года)
 село Драгижево (население — 762 жителя, на 15 сентября 2008 года)
 село Козаревец (население — 954 жителя, на 15 сентября 2008 года)
 город Лясковец (население — 9145 жителей, на 15 сентября 2008 года)
 село Мерданя (население — 601 житель, на 15 сентября 2008 года)

Географическое положение 
Община находится в начале , к востоку от Арбанашковских холмов, у подножия скал, на которых расположен Петропавловский монастырь, что в 10 км к северо-востоку от  и в 2 км к юго-востоку от  и в 5 км к югу от русла реки Янтра. Высота над уровнем моря от 170 до 260 м. С севера и востока территория общины выходит к долине реки Янтра и . Рельеф холмисто-равнинный. Площадь территории общины — 117,542 км².

Климат 
Климат умеренно континентальный, характеризующийся жарким летом и сравнительно холодной зимой; среднегодовая температура +11,5ºС — сравнительно низкая для Болгарии, а средняя амплитуда перепада температур за год — 25,2ºС указывает на более континентальный характер климата в общине.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Великотырновской области